Змагання в парному розряді серед жінок проходили в рамках Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 1999 який відбувся увісімдесят сьоме. Мартіна Хінгіс і Мір'яна Лучич-Бароні були чинними чемпіонками, але цього разу грали з іншими партнерками, Хінгіс - з Анною Курніковою, а Лучич - з Марі П'єрс. Лучич і П'єрс програли в першому колі парі Крістіна Зінгер і Гелена Вілдова.
Хінгіс і Курнікова виграли титул, у фіналі перемігши першу сіяну пару Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
Australian Open, жінки, парний розряд
1999 в австралійському спорті